«Миргород и его обитатели» — двухсерийный телевизионный фильм режиссёра Михаила Ильенко, вышедший в  году.

Телефильм снят по мотивам произведений Николая Гоголя.

Сюжет 

В фильме использованы произведения Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка».

В ролях 
 Богдан Бенюк — Антон Прокофьевич Голопузь (озвучивал Виктор Ильичёв)
 Виктор Павлов — городничий
 Фёдор Шмаков — Афанасий Иванович
 Роза Макагонова — Пульхерия Ивановна
 Юрий Мажуга — Иван Никифорович
 Николай Гринько — Иван Иванович
 Леонид Куравлёв — Иван Фёдорович Шпонька
 Римма Маркова — Василиса Кашпоровна
 Ирина Бунина — Агафья Федосеевна
 Александр Потапов — Григорий Григорьевич Сторченко
 Виктор Ильичёв — учитель
 Борис Сабуров — сторож
 Иван Миколайчук — Курочка
 Юрий Рудченко — судья
 Маргарита Криницына — Горпина
 Людмила Лобза — Гапка
 Леонид Слисаренко — квартальный
 Мария Виноградова — ''мать Григория Сторченко

Создатели фильма 
 Автор сценария: Юрий Ильенко
 Режиссёр-постановщик: Михаил Ильенко
 Оператор-постановщик: Богдан Вержбицкий
 Композитор: Эдуард Артемьев

Примечания

Ссылки 
 «Миргород и его обитатели» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Миргород и его обитатели» на Рускино.ру

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1983 года
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1983 года
Телефильмы киностудии имени А. Довженко
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Кинокомедии 1983 года
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Николая Гоголя
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева